Akira Natori  född 1956, en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som A. Natori och som upptäckare av 32 asteroider. Alla tillsammans med landsmannen Takeshi Urata.

Asteroiden 5520 Natori är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Akira Natori

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Akira Natori

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1956
WP:Projekt Japan
Levande personer